Deux gouvernements québécois portent ce nom :

 Gouvernement Robert Bourassa (1), du  au .
 Gouvernement Robert Bourassa (2), du  au .